По попису становништва 1961. у ФНРЈ у НР Босни и Херцеговини је живјело 3.278.053 становника. Од тога је Хрвата било 711.666, Муслимана 842.388, Срба 1.406.043, Југословена 275.864 и осталих 26.803.

Национални састав по општинама

Етничке карте

Види још 
 Попис становништва 1961. у ФНРЈ

Извори 

 
 
 Национални састав становништва ФНР Југославије 1961.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина
Демографија Југославије